Орлю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Орлю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж